Saddleworth kan syfta på följande platser:

Australien 

 Saddleworth (ort), South Australia, Clare and Gilbert Valleys,

Storbritannien 

 Saddleworth, Greater Manchester, civil parish i England, 

Robotskapade Australienförgreningar